

Geografia
 Herré – comune francese di 133 abitanti situato nel dipartimento delle Landes

Persone
 Albert William Herre – ittiologo e zoologo statunitense
 Franz Herre – giornalista e storico tedesco
 Max Herre – cantante e produttore discografico tedesco